Molnár Kálmán (1881–1961) jogász, az MTA tagja
Molnár Kálmán (1936) állatorvos
Molnár Kálmán (1936) romániai magyar néprajzkutató
Molnár Kálmán (1943–2017) grafikus